Мишевићи могу бити:

 Мишевићи (Нова Варош), насељено мјесто у општини Нова Варош, Република Србија
 Мишевићи (Хаџићи), насељено мјесто у општини Хаџићи, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ